Palazzo Lanfranchi (Pisa) – edificio storico della città di Pisa 
 Palazzo Lanfranchi (Matera) – edificio storico della città di Matera